Papiliovenator neimengguensis is een theropode dinosauriër, behorende tot de Maniraptora, die tijdens het late Krijt leefde in het gebied van de huidige Volksrepubliek China.

Vondst en naamgeving
Bij Bayan Manduhu in Binnen-Mongolië werd het skelet opgegraven van een kleine theropode.

In 2021 werd de typesoort Papiliovenator neimengguensis benoemd en beschreven door Pei Rui, Qin Yuying, Wen Aishu, Zhao Qi, Wang Zhe, Liu Zhanmin, Guo Weilesi, Liu Po, Ye Weiming, Wang Lanyun, Yin Zhigang, Dai Ruiming en Xu Xing. De geslachtsnaam is een combinatie van het Latijn papilio, "vlinder", en venator, "jager", een verwijzing naar de vlindervormige structuur van de wervelbogen van de voorste halswervels en de carnivore levenswijze. De soortaanduiding verwijst naar de herkomst uit Binnen-Mongolië.

Het holotype, BNMNH-PV030, is gevonden in een laag van de Wulansuhaiformatie die dateert uit het Campanien. Het bestaat uit een gedeeltelijk skelet met schedel. Behalve de vrijwel volledige schedel en onderkaken omvat het de nek, de voorste ruggenwervels, beide schouderbladen, een rechterravenbeksbeen, de linkerarm, het bekken, de linkerachterpoot, het rechterscheenbeen en de rechtervoet. Het skelet lag gedeeltelijk in verband. Het vertegenwoordigt een onvolgroeid maar bijna volwassen dier.

Beschrijving
De beschrijvers wisten enkele onderscheidende kenmerken vast te stellen. De zijgroeve in het dentarium van de onderkaak is niet naar achteren verbreed. Schuin voor en onder het kaakgewricht bevindt zich een diepe groeve in het surangulare die doorboord wordt door het foramen surangulare. De onderrand van deze fossa surangularis bevindt zich voornamelijk op het surangulare zelf. De wervelbogen van de voorste halswervels zijn naar voren en bezijden verbreed tot een vlindervormige structuur in bovenaanzicht.

De kop van Papiliovenator is kort met een verkorte spitse snuit waarvan de bovenrand recht afloopt. In de snuitwand bevindt zich een zeer grote driehoekige opening, de fenestra antorbitalis.

Fylogenie
Papiliovenator werd in 2021 in de Troodontidae geplaatst, boven Almas in de stamboom, als zustersoort van een klade gevormd door alle andere troödontiden uit het Opper-Krijt.

Het volgende kladogram toont de positie in de evolutiionaire stamboom volgens het beschrijvende artikel; de Troodontinae zijn hier sensu Hartman 2019.

<center>{{clade| style=font-size: 85%; line-height:85%;
|1={{clade
|1=Dromaeosauridae
|label2=Troodontidae
|2={{clade
   |1={{clade
      |1=Sinovenator
      |2={{clade
          |1=Mei
          |2=Jinfengopteryx}}}}
   |2=}}}}}}</center>

Literatuur
Pei, R.; Qin, Yuying; Wen, Aishu; Zhao, Q.; Wang, Z.; Liu, Z.; Guo, W.; Liu, P.; Ye, W.; Wang, L.; Yin, Z.; Dai, R.; Xu, X. 2021. "A New Troodontid from the Upper Cretaceous Gobi Basin of Inner Mongolia, China". Cretaceous Research''. Article 105052

Maniraptora